Анатолій Іванович Мельник
 

 Мельник Анатолій Іванович ( 1953) — український науковець і політик, голова Чернігівської обласної ради у 2010—2014 роках.
 Мельник Анатолій Іванович ( 1953) — український художник, генеральний директор Національного художнього музею України у 2000—2012 роках.